Чемпионат СССР по гандболу 1962 — 1-й чемпионат СССР по гандболу среди мужчин. Начался 24 марта 1962 года, последние матчи состоялись 12 апреля 1962 года.

Превью 
1-й чемпионат СССР по гандболу 7х7 среди мужчин  1962г. был проведен в 4 городах по следующей схеме. Были представлены команды все республик СССР (за исключением Киргизской ССР), Москвы и Ленинграда. На первом этапе были проведены предварительные игры. 20 команд были разделены на 4 группы (от 4 до 6 команд в группе). Игры в группах были проведены по круговой схеме. По 2 лучшие команды от каждой группы попали в финальную группу, в которой были зазыграны 1-8 места.

Участники

Предварительные игры 
 Москва

 Тбилиси

 Каунас

 Львов

Финальный турнир 
 Каунас

Состав команды 
 1. Буревестник  (Тбилиси): Джемал Абайшвили (вр), Артур Ратианидзе (вр), Тимур Зардалишвили, Имедо Пхакадзе, Лери Картозия, Тамаз Антадзе, Джемал Церцвадзе, Анзор Эксеулидзе, Илья Шелегия, Гарри Мачавариани, Борис Копалейшвили, тренер Георгий Шарашидзе
 2. Команда г.Тирасполя Юрий Предеха, Анатолий Палькевич, Владимир Богатиков, Анатолий Бурляев, Леонид Каган, Николай Кандауров, Вячеслав Колодка, Владимир Родионов, Леонид Шепелев
 3. Атлетас (Каунас): Альбертас Мацежинскас,  Витаутас Контвайнис, Альгимантас Кенставичус, Алоизас Самуолис, Лаймутис Станкевичус
 4. Труд (Москва): Юрий Соломко, Георгий Ларин, Олег Мазур, Юлий Исаенко, Георгий Лебедев, 
 5. Буревестник  (Киев): Владимир Кобзарь, Анатолий Ивахин, Н.Морозов
 6. ЗАС (Запорожье): Семен Полонский, Юрий Резников, Ефремов, Леонид Пикуль, ...
 7. Буревестник  (Минск): И.Мохов, ...
 8. МВТУ (Москва): Дмитрий Хренов (вр), Николай Ирьянов, Борис Денисов, Борис Середенко, Юрий Антонов, ...

Чемпионаты СССР по гандболу